Роџер Федерер је био двоструки бранилац титуле, али је изгубио од Новака Ђоковића у финалу са 6:7(6:8), 5:7. На тај начин Ђоковић је постао девети играч у историји тениса који осваја завршни турнир минимум два пута.  

Јанко Типсаревић се квалификовао за турнир захваљујући одустајању Рафаела Надала због повреде.

Носиоци

Резерве

Жреб

Завршница

Групе

Група А 

</center>

Група Б 

</center>

Референце

Спољашње везе 

  
 Жреб
 Резултати

Тенис мастерс куп 2012.